Il singolare  del Manta Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Brian Dabul era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guido Pella ha battuto in finale Maximiliano Estévez 6–4, 7–5.

Teste di serie

 João Souza (quarti di finale)
 Guido Pella (Campione)
 Víctor Estrella (quarti di finale)
 Guido Andreozzi (secondo turno)

  Agustín Velotti (secondo turno)
  Carlos Salamanca (secondo turno)
  Júlio César Campozano (quarti di finale)
  Facundo Argüello (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Manta Open 2012